Dech ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gil Dech (1897–1974), neuseeländischer Pianist, Aufnahmeleiter und Dirigent 
 Stefan Dech (* 1960), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Sunday Dech (* 1994), südsudanisch-australischer Basketballspieler 
 Uwe Christian Dech (* 1959), deutscher Psychotherapeut, Autor und Komponist
 Walter Dech (1937–2019), deutscher Unternehmer und Lobbyist